Adalbert II d'Ostrevent, graaf van Ostrevent (-790)
 Adelbert II van La Marche, graaf van La Marche (1047-1088)
 Adalbert II van Ballenstedt, Duits edelman (floruit 1060-1080)
 Adalbert II van Périgord, graaf van Périgord (1072-1073)
 Adalbert II van Bremen, aartsbisschop van Bremen (1123-1148)